Heinsen steht für:

 Heinsen, eine Gemeinde in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Heinsen (Eime), ein Ortsteil des Fleckens Eime, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Heinsen (Embsen), ein Ortsteil der Gemeinde Embsen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

Heinsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinsen (1924–2013), deutscher Jurist und Hamburger Senator (SPD)
 Geerd Heinsen (* 1945), deutscher Amerikanist, Musiktheaterwissenschaftler und Musikkritiker

Siehe auch:
 Heinssen
 Heinson
 Heinsohn
 Heinzen